Diese Liste der Spieler des SK Sturm Graz gibt all jene Spieler wieder, die seit der Gründung der Staatsliga (1949/50) im Kader des Vereins gestanden und zumindest ein Spiel für den SK Sturm absolviert haben. Ausgenommen sind nur jene Fußballer, die aktuell im Kader des Vereins stehen. Spieler, die in der Vergangenheit im Kader standen, ohne ein Spiel bestritten haben oder die nur im ÖFB-Cup, im Supercup oder in einem der Europacupspiele zum Einsatz kamen, werden nicht aufgeführt. Die Daten aus den Spielzeiten der Zweitklassigkeit 1954/55, 1958/59–1963/64 und 1965/66 sind nicht in der Liste enthalten.

Legende und Kriterien 
 Nachname, Vorname: Nennt den Namen des Spielers.
 Nationalität: Nennt die Nationalität des jeweiligen Spielers mit Hilfe von Staatsflaggen. Bei Spielern mit doppelter Staatsbürgerschaft hat das Land Vorrang, in dem der Spieler geboren wurde.
 Position: Nennt die Spielposition des Sportlers.
 von: Nennt das Jahr der ersten Zugehörigkeit zum Mannschaftskader. Bei zwei- oder dreifacher Jahreszahl bedeutet das, dass der Spieler zwei- oder dreimal in den Kader des Vereins eintrat.
 bis: Nennt letzte Jahr der Kaderzugehörigkeit. Bei zwei- oder dreifacher Jahreszahl bedeutet das, dass der Spieler zwei- oder dreimal den Verein verließ.
 Spiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler während seiner Kaderzugehörigkeit in der höchsten Spielklasse (Staatsliga, Nationalliga oder Bundesliga) absolviert hat (zumindest ein Spiel). Spiele aus der Zweitklassigkeit sowie aus anderen Bewerben wurden nicht berücksichtigt.
 Tore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler während seiner Kaderzugehörigkeit in der höchsten Spielklasse erzielt hat.
 Nationalspieler: Gibt mittels Staatsflagge darüber Auskunft, ob der jeweilige Spieler jemals in die A-Nationalmannschaft seines Heimatlandes oder seines Zweitlandes einberufen worden ist, ganz egal ob dies vor, während oder nach seinem Engagement bei Sturm erfolgt ist. Dabei ist es nicht von Bedeutung, ob er auch tatsächlich zum Einsatz kam oder nicht.

Anmerkung: Spieler, die noch aktiv bei Sturm Graz spielen, sind grau hinterlegt.

Spielerliste 
Stand: 10. Februar 2023 (nach dem Bundesligaspiel gegen den SK Rapid Wien)

Literatur 
 Martin Behr und Herbert Troger: Wir sind Sturm! 100 Jahre Grazer Fußballgeschichte. Verleger: SK Puntigamer Sturm Graz, Graz 2008, ISBN 978-3-200-01609-5.

Quellen der Daten

Siehe auch 
 Liste der Trainer des SK Sturm seit 1945
 Liste der Obmänner, Präsidenten und Ehrenpräsidenten des SK Sturm seit 1909

Weblinks 
 Homepage des SK Sturm Graz
 Archiv der Österreichischen Fußballbundesliga
 Sturm auf transfermarkt.at
 Liste der Sturm-Spieler von A–Z auf weltfußball.at (nicht vollständig und korrekt)

!
Graz Sturm Sk
Fussballspieler Graz Sturm Sk